Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 392 dans le monde.

 Route fédérale 392 en Allemagne
 BR-392 au Brésil
 Route 392 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 392 en France